Mendelssohn je příjmení německo-židovské rodiny bankéřů, hudebníků a filosofů:

 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) – romantický hudební skladatel
 Moses Mendelssohn (1729–1786) – osvícenský filosof